Slovo Telex může znamenat:

 Dálnopis – dnes již překonané telekomunikační zařízení umožňující bezobslužný datový přenos textových zpráv po speciálních nebo i telefonních linkách
 Telex (česká hudební skupina) – strakonická punková kapela
 Telex (belgická hudební skupina) – belgická synthpopová kapela
Telex (maďarský zpravodajský web) – maďarský zpravodajský web, který vznikl v roce 2020